Георги Янакиев (Накев) Карев е български революционер, деец на ВМОРО и участник в Илинденско-Преображенското въстание. Брат е на революционерите Никола Карев и Петър Карев.

Биография 
Роден е на 20 април 1881 година в град Крушево, тогава в Османската империя, в бедно въглищарско семейство. Брат е на Никола Карев, ръководителя на Крушевската република. Другият му брат Петър Карев става член на Крушевското околийско ръководно тяло на ВМОРО заедно с Щерьо Самарджиев и Йосиф Пречистански. Участва в Илинденско-Преображенското въстание с четата на Тодор Христов Офицерчето и се сражава при Слива. В 1909 година е арестуван и лежи във Велес, Скопие, Куманово и Кратово заедно с Михаил Герджиков. По време на Обезоръжителната акция на младотурците в 1910 година е отново арестуван и жестоко пребит. При избухването на Балканската война в 1912 година е арестуван за пореден път от османските власти и затворен в Битоля. След установяването на сръбска власт в Крушево е арестуван пак и изтезаван от членове на Църна рука. Участва в Първата световна война с Петдесет и осми пехотен гюмюрджински полк и Осма пионерна дружина.

След Първата световна война е малтретиран от сръбските власти.

Взема активно участие в учредяването на Български акционен комитет в Крушево през 1941 година. Участва в дейността на Илинденската организация. След изтегляне­то на българската администрация и слизането на комунистическите партизани през есента на 1944 г. той е арестуван заедно със сина си Михаил Карев и предаден на съд. Осъден на смърт, но след това присъдата му е заменена с 5 години затвор при шаблонно­то обвинение „соработник со окупаторот“. В затвора Идризово Георги Карев е подлаган на мъчения заради отстояване на българщината – своята и на братята си. Няколко дни преди деня, когато Карев трябвало да бъде пуснат на сво­бода, е намерен удушен или отровен в килията си. Според Ванчо Пичуловски физически убиец на Георги Карев е партизанинът Златко Биляновски.

Родословие

Външни препратки 
 „Каревци (Личен архив)“, София, 1959 година
 „Животописна бележка; Удостоверение от Илинденската организация; Сведение от Крушевското градско управление“, Крушево, 1943 година

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Дейци на Илинденската организация
Български революционери от Македония
Български политици от Македония
Жертви на комунистическия режим в Югославия
Родени в Крушево
Българи в Югославия
Български политици (1918 – 1945)
Българи, починали в затвор
Починали в Скопие
Георги
Дейци на Българските акционни комитети